

События 
 Консулы: Публий Корнелий Лентул Сура (патриций) и Гней Ауфидий Орест (плебей); преторы: Гай Кальпурний Пизон (в Риме), Квинт Марций Рекс, Луций Афраний, Луций Тиций и Луций Цецилий Метелл; пропретор: Марк Юний Юнк (в Азии); курульный эдил: Публий Сульпиций Гальба; плебейский эдил: Квинт Курций Постум; народный трибун: Марк Лоллий Паликан; квесторы: Гай Корнелий, Гай Курций Постум, Гай Цепарий, Гней Тремеллий Скрофа, Квинт Курий, Луций Валерий Флакк, Луций Плеторий Цестиан, Луций Цепарий и Тит Веттий Сабин; монетные триумвиры: Гней Помпей Магн, Луций Акций Назон и Маний Аквилий (Красс).
 Против Спартака отправлен Красс. Поражения Красса. К нему на помощь вызваны Помпей и Марк Лукулл. Армия Спартака доходит до Бруттия. Красс загораживает ей дорогу. Спартак прорывается через римский заслон и направляется в Брундизий. Победа Красса над рабами в Апулии. Гибель Спартака.
 Весна — Митридат бежит к своему зятю Тиграну. Римляне заключают союз с правителем Боспора Махаром, сыном Митридата.

Скончались 
 Спартак, вождь антиримского восстания рабов на территории Италии;
 Луций Валерий Флакк, римский консул 100 года до н. э.;
 Марк Антоний Критский (или Кретик; ), претор 74 года до н. э., отец триумвира Антония. Воевал с пиратами на Крите и был пленён. Скончался в плену.

Примечания

См. также